Corpo forestale dello Stato
Carabinieri Forestale